Колонија Пасифико има више значења:

 Колонија Пасифико (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Пасифико, Километро Дијесиочо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику